Az 1969–1970-es osztrák labdarúgó-bajnokság az osztrák labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának ötvenkilencedik alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. 

A pontvadászat 16 csapat részvételével zajlott. A bajnokságot az Austria Wien csapata nyerte.

A bajnokság végeredménye

 Az Austria Wien az 1969-70-es szezon bajnoka.
 Az Austria Wien részt vett az 1970–71-es bajnokcsapatok Európa-kupájában.
 A Wacker Innsbruck részt vett az 1970–71-es kupagyőztesek Európa-kupájában.
 A Wiener SC és a Sturm Graz részt vett az 1970–71-es vásárvárosok kupájában.
 Az SC Eisenstadt, az Austria Klagenfurt és az FC Dornbirn kiesett a másodosztályba.

Források 
 Táblázatok és eredmények az RSSSF-en 

Osztrák 1
Osztrák 1
Osztrák labdarúgó-bajnokságok